Guilty Pleasure  – album dei Broken Teeth del 2002
 Guilty Pleasure  – singolo dei Cobra Starship del 2007, dall'album ¡Viva La Cobra!
 Guilty Pleasure  – album di Ashley Tisdale del 2009
 Guilty Pleasure  – album dei Brokencyde del 2011
 Guilty Pleasure – singolo di Mia Dimšić del 2022

Pagine correlate 
Guilty Pleasures